Куотерман () — британская фамилия. Известные носители:

 Куотерман, Саймон (род. 1977) — британский актёр.
 Куотерман, Тим (род. 1994) — американский баскетболист.
 Куотерман, Чарли (род. 1998) — британский шоссейный велогонщик.